Anglezarke steht für

 Anglezarke (Lancashire), eine Civil parish in Lancashire, England
 Anglezarke (Pferd), ein britisches Springpferd
 Anglezarke Reservoir, ein Stausee in Lancashire, England